Kananga, une ville située au Cameroun ;
 Kananga, une ville de la République démocratique du Congo ;
 Kananga, une commune de la ville de Kananga en République démocratique du Congo ;
 Kananga, une municipalité de la province de Leyte aux Philippines.